Эразем Лорбек (родился 21 февраля 1984, в Любляне) — бывший словенский профессиональный баскетболист, играющий на позициях тяжёлого форварда и центрового.

Профессиональная карьера 
Лорбек начал играть за молодежную команду Олимпия (Любляна), который является топ клубом своего города и Словении. В сезоне 2002/2003 он защищал цвета команды американского университета штата Мичиган, где набирал 6,4 очков и делал 3,3 подбора в среднем за игру. После года в США он вернулся в Европу и подписал контракт с «Фортитудо», который выступал в Итальянской лиге. Он играл за клуб из Болоньи до конца сезона 2005/2006.

В сезоне 2004/2005 он выиграл награду Восходящая звезда Евролиги. В 2004 году он декларировал намерение участвовать в драфте НБА 2004, но в конце концов отказался от участия. Он был выбран на драфте НБА 2005 года под сорок шестым номером «Индиана Пэйсерс». Но «Пэйсерс» не подписали с ним контракт и Лорбек продолжал выступать в Европе. В течение драфта НБА 2011 года Индиана Пэйсерс обменяла права на Лорбека в «Сан-Антонио Спёрс» в обмен на Джорджа Хилла .

Лорбек начал сезон 2006/2007 в испанской лиги в Уникахе и в начале 2007 был арендован Бенеттоном из Тревизо. Однако, в феврале 2007 года Итальянская федерация баскетбола отменила переход из-за нарушений инструкций федерации. Тогда Лорбек подписал контракт с римским Виртусом, где стал одним из лучших тяжёлых форвардов в евролиге. Он присоединился к московскому ЦСКА , с которым достиг Финал четырёх и был выбран во вторую команду всех звёзд Евролиги.

18 августа 2009 года он был продан в Барселону, с которой подписал трёхлетний контракт с правом перейти в НБА после второго года.

Выступления за сборную Словении 
Лорбек также играет за сборную Словении. Со своей национальной командой он выступал на чемпионатах Европы: 2005, 2007 и 2009. На позиции тяжёлого форварда Лорбек вошёл в сборную всех звёзд чемпионата Европы 2009. В 2011 году он сказал, что не будет играть за сборную на Евробаскете 2011 за 15 минут до начала тренировок со сборной, однако через два дня Лорбек изменил своё решение и в итоге представлял Словению на чемпионате Европы в Литве.

Статистика

Статистика в колледже

Статистика в Европе

Достижения 
 Чемпион Италии по баскетболу: 2004/2005, 2010/11.
 Обладатель Кубка Италии по баскетболу: 2007, 2010, 2011.
 Обладатель Промокубка Единой лиги ВТБ 2008.
 Чемпион России по баскетболу: 2008/2009.
 Чемпион Евролиги: 2009/2010.

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте Евролиги
 Профиль на сайте чемпионата Европы 2011
 Профиль на сайте БК ЦСКА
 

Баскетболисты Словении
Игроки «Мичиган Стэйт Спартанс» (баскетбол)
Игроки БК «Олимпия» Любляна
Игроки БК «Фортитудо» Болонья
Игроки БК «Уникаха Малага»
Игроки БК «Бенеттон»
Игроки БК «Виртус» Рим
Игроки БК ЦСКА Москва
Игроки БК «Барселона»
Игроки БК «Лимож»
Игроки сборной Словении по баскетболу
Тяжёлые форварды